Василий Шахрай:
 Шахрай, Василий Матвеевич (1888—1919) — украинский государственный и политический деятель.
 Шахрай, Василий Семёнович (1923—2007) — полный кавалер Ордена Славы.